Richli ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Richli (1884–1954), Schweizer Schriftstellerin
 Emil Richli (1904–1934), Schweizer Radrennfahrer
 Paul Richli (* 1946), Schweizer Rechtswissenschaftler